Die AGIPI Billard Masters 2009 war eine Turnierserie im Dreiband, die zwischen dem 7. November 2008 und dem 15. März 2009 in Schiltigheim, Frankreich ausgetragen wurde. Dabei wurde in drei Phasen gespielt: 1. Qualifikationsrunde; 2. Gruppenphase; 3. Finale.

Titelverteidiger war der Schwede Torbjörn Blomdahl der im Finale gegen den Niederländer Dick Jaspers mit 50:39 unterlag und ihm damit zu seinem ersten Titel bei diesem Turnier verhalf. Gemeinsame Dritte wurden die Belgier Frédéric Caudron und Roland Forthomme. Der einzige deutsche Teilnehmer Martin Horn aus Essen schied als Gruppendritter schon in der Qualifikation aus, ebenso wie der japanische Dreibandweltmeister von 2007 Ryūji Umeda.

Allgemeine Informationen

Preisgeld

Qualifikation 
In der Gruppenphase trafen in vier Gruppen je fünf Spieler aufeinander. Die beiden Gruppenersten zogen ins Finale ein. Gespielt wurde im Round Robin-Modus.

Gruppenauslosung

Gruppen A und B 
Gespielt wurde vom 7.–9. November 2008.

Gruppen C und D 
Gespielt wurde vom 30. Januar bis 1. Februar 2009.

Finale 
Das Finale wurde vom 12.–15. März 2009 im Knock-out-Modus gespielt.

Plätze 1–3

Abschlusstabelle mit Preisgeldvergabe

Einzelnachweise 

2009
Karambolageveranstaltung 2008
Karambolageveranstaltung 2009